Molnár Mátyás (1923–1982) pedagógus, népművelő
Molnár Mátyás (1978) sportújságíró
Molnár Mátyás (?) színész